Seznam evroposlancev iz Cipra je krovni seznam.

Seznami 
 seznam evroposlancev iz Cipra (2004-2009)
 seznam evroposlancev iz Cipra (2009-2014)
 poimenski seznam evroposlancev iz Cipra

Glej tudi 
 seznam ciperskih politikov
 seznam evroposlancev
 seznam evroposlancev po državah

Evroposlanci iz Cipra
Ciper